Clay Regazzoni (rojen kot Gianclaudio Regazzoni), švicarski dirkač Formule 1, * 5. september 1939, Lugano, Švica, † 15. december, 2006, Parma, Italija.

Clay Regazzoni je pokojni dirkač Formule 1. Že v svoji prvi sezoni 1970 je z Ferrarijem z zmago na Veliki nagradi Italije in tremi drugimi mesti končal na tretjem mestu v prvenstvu, kljub temu da je dirkal le na dobri polovici dirk v sezoni. V sezonah  in  mu je šlo nekoliko slabše s tremi oziroma dvema uvrstitvama na stopničke, še slabše pa mu je šlo v sezoni 1973 z nekonkurenčnim BRMom, ko mu ni uspelo višje od šestega mesta. Zato pa mu je boljše rezultate prinesla vrnitev v Ferrari v sezoni 1974, ko je z zmago na Veliki nagradi Nemčije ter še šestimi uvrstitvami na stopničke, v prvenstvu le za tri točke zaostal za Brazilcem Emersonom Fittipaldijem in tako postal podprvak. V sezonah  in  je z zmagama na Veliki nagradi Italije 1975 in Veliki nagradi zahodnih ZDA 1976 obakrat končal na petem mestu v prvenstvu. Prestopa v sezonah  k Ensignu in  k Shadowu nista prinesla dobrih rezultatov, zato pa je v sezoni 1979 z Williamsom po slabem začetku dosegel zmago na Veliki nagradi Velike Britanije ter še štiri uvrstitve na stopničke, kar mu je prineslo še eno peto mesto v prvenstvu. V sezoni 1980 se je vrnil v Ensign, toda po hudem trčenju na Veliki nagradi zahodnih ZDA je moral končati kariero. 15. decembra 2006 je umrl v avtomobilski nesreči v bližini Parme, Italija.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne najhitrejši krog)

Glej tudi 

 seznam švicarskih dirkačev

Viri in opombe 

Švicarski dirkači
Švicarski vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Ferrarijevi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Ensignovi dirkači Formule 1
Shadowovi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1